ODC steht für:
 Official Dance Charts (ODC 50), die offiziellen deutschen Dance-Charts; siehe Deutsche Singlecharts
 Online Data Center, siehe Rechenzentrum
 OpenDocument-Diagramm, eine Dateiendung
 Optimal Diagnostic Concentration, optimale Konzentration für diagnostische Zwecke, v. a. im Allergietest
 Ordre du Canada, Kanadas höchste Auszeichnung für Zivilpersonen
 Ornithindecarboxylase (Enzym), spaltet Kohlenstoffdioxid von Ornithin ab, welches dadurch zu Putrescin wird
 Orthogonal Defect Classification, Modell zur Fehlerklassifikation in der Softwareentwicklung
 Open Data Commons, ein Projekt der Open Knowledge Foundation, das rechtliche Lösungen für freie Daten bereitstellt
 Oxygen Dissociation Curve, der Sauerstoffbindungskurve

.odc steht für:
 Dateierweiterung für Quelltext- und Dokumentdateien in der Programmiersprache Component Pascal

Abkürzung